SAFER est un sigle de 5 caractères pouvant signifier :
 Secure And Fast Encryption Routine, une famille d'algorithmes de chiffrement par bloc
 Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en France
 Simplified Aid for EVA Rescue, est en astronautique un petit système de propulsion autonome utilisé par un astronaute.

Sigle de 5 caractères